Лос Ерманос Ернандез има више значења:

 Лос Ерманос Ернандез (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Ерманос Ернандез (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику